Hassan, Hasan eller Ḩasan kan syfta på:

 Hasan – en gradering på en muslimsk hadiths trovärdighet, se matn
 Hassan (radioprogram) – ett radioprogram i P3

Personer

 Hassan I (1834–1894), sultan av Marocko 1874–1894
 Hassan II (1929–1999, kung av Marocko från 1961–1999
 Hassan (förnamn) – ett förnamn och personer med namnet
 Hassan (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi

Indien 

 Hassan (distrikt), Karnataka, 
 Hassan (stad), Karnataka, 
 Hassan Taluk, underdistrikt, Karnataka,

Iran 

 Ḩasan Gāvdārī – en ort i provinsen Ilam
 Ḩasan Owleh – en ort i provinsen Kurdistan

Marocko 

 Hassan (kommun), Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, Rabat, 

Arabiska förnamn
Arabiska efternamn
Mansnamn
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar